Szapáry oder Szápáry ist der Familienname folgender Personen aus dem ungarischen Adelsgeschlecht Szápáry:

 Etelka Szapáry (1798–1876), ungarische Adlige und Mutter von Gyula Andrássy d. Ä.
 Friedrich von Szápáry (1869–1935), österreichisch-ungarischer Botschafter
 Géza Szapáry (1828–1898), ungarischer Adeliger, Politiker und Offizier im Unabhängigkeitskrieg
 György Szapáry (* 1938), ungarischer Ökonom und Botschafter
 Gyula Szapáry (1832–1905), österreichisch-ungarischer Politiker und Ministerpräsident
 László Szapáry (1864–1939), ungarischer Politiker, Diplomat und Gouverneur von Fiume
 Pál Szapáry (1873–1917), ungarischer Politiker und Gouverneur von Fiume